Toponímia:
 Clariana (Argençola), entitat de població al municipi d'Argençola a la comarca de l'Anoia
 Clariana (Avinyonet del Penedès), entitat de població al municipi d'Avinyonet del Penedès a la comarca de l'Alt Penedès
 Clariana (Castellet i la Gornal), entitat de població al municipi de Castellet i la Gornal a la comarca de l'Alt Penedès
 la Clariana (Castellcir), masia del municipi de Castellcir a la comarca del Moianès
 Clariana de Cardener, municipi a la comarca del Solsonès
 Riera de Clariana, afluent per la dreta de l'Anoia 
 Biografies:
 Antoni de Clariana i de Gualbes, pedagog 
 Bernardo Clariana Pascual (1912-1962), poeta valencià en llengua castellana
 Manuel Clariana i Regàs, coronel català durant la Guerra de Successió Espanyola